Imitateur.
 Imitation, processus  d'apprentissage en psychologie.
 L'Imitation de Jésus-Christ.
 Mimesis pour le concept philosophique (imitation).
 Imitation de produits manufacturés.
 Imitation, single de Yui Sakakibara sorti en 2006.
 Imitation (musique), procédé de composition où un thème ou un motif passe de voix en voix, utilisé notamment dans la fugue.

Articles connexes 

 Mimétisme, état ou action de ressemblance à quelqu'un ou quelque chose.
 Trompe-l'œil
 Perroquet, oiseau parleur